

Niemcy 
 Hammerstein – dzielnica Idar-Oberstein
 Hammerstein – dzielnica Kandern
 Hammerstein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Czarne

Osoby 
 David Hammerstein Mintz – hiszpański nauczyciel
 Kurt von Hammerstein-Equord – niemiecki generał
 Oscar Hammerstein II – amerykański pisarz

Zobacz też 
 Plays the Music of Rodgers & Hammerstein